В одиночному розряді тенісного турніру WTA Bayonne 1992, який проходив в рамках Туру WTA 1992, Мануела Малєєва-Франьєре здобула титул, у фіналі перемігши Наталі Тозья 6–7, 6–2, 6–3.

Сіяні гравчині 

  Мануела Малєєва-Франьєре (переможниця)
  Наталі Тозья (фінал)
  Марі П'єрс (2-ге коло)
  Жулі Алар (1-ше коло)

 Рейчел Макквіллан (півфінал)
 Паскаль Параді-Мангон (півфінал)
 Флоренсія Лабат (2-ге коло)
 Стефані Реге (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

WTA Bayonne
Bayonne